Юрий Викторович Навроцкий (), более известен как Юзари (); род. 11 мая 1991, Минск) — белорусский артист, композитор и продюсер. Представитель Беларуси на конкурсе Евровидение 2015 с песней «Time». Лучший артист 2019 года и обладатель премии «Песня года Беларуси 2019». Участник 10 сезона шоу «Голос» .

Биография 
Родился в семье музыкантов в третьем поколении. Мать — певица, солистка Национального академического концертного оркестра, отец — обладатель высшего музыкального образования по классу трубы. Навроцкий учился в нескольких школах: общеобразовательной, театральной и музыкальной. В 2008 году поступил в Санкт-Петербургский университет культуры и искусств на джазовое отделение и окончил его в 2013 году.

Музыкальная карьера 
В 2008 году приступил к работе в театре «Мюзик-холл» и был замечен режиссёрами: он исполнил роли Кая и Ворона в мюзикле «Снежная королева». Первой публичной композицией Юзари стала «Что между нами», которая в 2011 году была удостоена награды «Песня года Беларуси». В том же году летом стал представителем Белоруссии на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна», где на Аллее звёзд в городе Юрмала была заложена звезда UZARI. Чуть ранее Юзари ездил на Евровидение-2011 в качестве бэк-вокалиста Анастасии Винниковой.

В 2012 году Юзари выступил на фестивале «Славянский Базар в Витебске». В 2012 и 2013 годах участвовал в отборе на Евровидение и выходил в финал с песнями «The Winner» и «Secret». В 2014 году совместно с Дмитрием Пивнем стал продюсером, композитором и аранжировщиком песни «Сокал», которую Надежда Мисякова исполнила на Детском Евровидении. Наконец, в 2015 году Юзари вместе с белорусской скрипачкой Маймуной представил Белоруссию на «Евровидении 2015» с песней «Time». Хотя песня не прошла в финал, Юзари заявил, что Евровидение — «лишь один из европейских конкурсов», который стал большим и значимым шагом для него.

Обладатель премии телеканала ОНТ «Песня года Беларуси» (2011—2017, 2019 гг.). В 2016 году им был открыт центр искусств «Арт Платформа» , где проводится обучение вокалу и танцам. В том же году Юзари принял участие в украинском телешоу «Голос страны» (украинской версии шоу The Voice), попав в команду Тины Кароль.

В 2016 году Юзари выпустил первый сингл на белорусском языке «Мора», который получил награду «Песня года Беларуси». В 2017 году вышли следующие белорусскоязычные синглы: «Супрацьлеглыя» и «Я выдумляю», версия песни «Стыцамэн» Ивана Дорна на белорусском языке.

Также в 2017 году Юзари выступил в «Сибур Арена» на «Трофей Санкт-Петербурга по теннису 2017», принял участие в международном фестивале Лаймы Вайкуле «Laima Rendezvous Jurmala », выступил в СК «Олимпийский» на международном бизнес-форуме «Synergy Global Forum ».

В 2018 году была выпущена песня-гимн «This Land», написанная Юзари и Дмитрием Пивнем специально для Европейских игр. Песня вошла в пятёрку финалистов. Впоследствии «This Land» звучала на стадионе Динамо во время марша волонтёров на Церемонии закрытия Игр.

В июле 2018 года выступил на фестивале «Laima Rendezvous Jurmala» с песней «Я выдумляю» в Юрмале.

В августе 2018 года вместе с Дмитрием Пивнем стали авторами официального гимна международного турнира по теннису St. Petersburg Open 2018, на котором разделил сцену Сибур Арены с Димой Биланом.

В октябре 2018 года приступил к записи дебютного альбома «Падзяка сэрца». В феврале 2019 года увидел свет сингл «Падзяка сэрца».

10 апреля 2019 года был выпущен дебютный белорусскоязычный альбом «Падзяка сэрца» , а также клип на одноимённую песню.

30 июня 2019 года принял участие в торжественной Церемонии закрытия Европейских игр, выступив на стадионе Динамо в Минске.

В июле 2019 года выступил на фестивале «Laima Rendezvous Jurmala» в дуэте с латвийской певицей Айей Андреевой, исполнив песню «Новае кіно», а также сольно с песней «Падман» в сопровождении оркестра. В августе этого же года выступил на фестивале Лаймы Вайкуле в Одессе.

18 января 2020 года получил награду «Лучший исполнитель года» в рамках премии «Песня года Беларуси 2019» телеканала ОНТ.

21 марта 2020 года выпустил клип на новую песню «Мой Vibe».

6 мая 2020 года состоялся релиз альбома UZARI — «Say WOW».

5 ноября 2021 года Юзари стал участником шоу «Голос», попав в команду Леонида Агутина. В проекте Юзари дошел до четвертьфинала.

Дискография 
Альбомы

Синглы

Видеоклипы

Награды

Примечания 

Участники телешоу «The Voice»
Артисты, известные под псевдонимами
Певцы и певицы Белоруссии
Музыкальные продюсеры Белоруссии
Композиторы Белоруссии
Участники «Евровидения-2015»
Представители Белоруссии на «Евровидении»